

Patronymie

 Thomas Stanesby Sr (vers 1668-1734), facteur anglais de hautbois, flûtes et flûtes à bec du 18ème siècle
 Thomas Stanesby Jr (1692-1754), facteur anglais de hautbois, flûtes et flûtes à bec du 18ème siècle